Lac Bouchette peut se référer à:

Hydronymes 
Lac-Bouchette, une municipalité, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, Canada.
Lac Bouchette, lac dans Morin-Heights, MRC Les Pays-d'en-Haut, région de Laurentides, au Québec, Canada.
Lac Bouchette, lac dans Saint-Zénon, dans la MRC Matawinie, dans la région de Lanaudière, au Québec, Canada. 
Lac Bouchette, lac dans Senneterre (ville), dans la MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, Canada. 
Lac Bouchette (Le Domaine-du-Roy), lac dans Lac-Bouchette, MRC de Le Domaine-du-Roy, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, Canada.